11-й Чемпионат Европы по мини-футболу прошёл в Словении (впервые в этой стране) с 30 января по 10 февраля 2018 года.

Это последний европейский чемпионат, в финальной части которого приняли участие 12 сборных. Последующие турниры будут проходить каждые четыре года (а не два, как раньше) и в них будут участвовать 16 сборных.

Места проведения 
Главной ареной чемпионата была Арена Стожице (Любляна).

Участники

Квалифицированные команды 
Двенадцать европейских сборных участвуют в финальной части Чемпионата Европы. Сборная Франции дебютант континентального первенства. После длительного перерыва на Чемпионате сыграла сборная Польши.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального раунда турнира состоялась 29 сентября 2017 года в Любляне в Люблянском граде в 12:00 (UTC+2:00). 12 сборных были вовлечены в четыре группы по три команды. Сборные были посеяны с соответствием коэффициента рейтинга. Сборные Словении и Испании были посеяны автоматически в корзину 1, как хозяева турнира и чемпионы предыдущего розыгрыша соответственно. При жеребьёвке сборные России и Украина не могли попасть в одну группу по политическим причинам.

Составы 

Каждая национальная команда представила заявку из 14 игроков, двое из которых должны быть вратари. Если игрок получил травму или заболел достаточно серьезно, чтобы предотвратить его участие в турнире, тренерский штаб имел возможность заменить его другим игроком до первого матча своей команды.

Групповой этап 
Все матчи прошли по местному времени (CET или UTC+01:00).

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа С 

|}

Группа D 

|}

Стадия плей-офф

Таблица

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Словении в 2018 году
2018 год в мини-футболе
2018
Чемпионаты Европы в Словении
мини-футбол
Январь 2018 года
Февраль 2018 года
Международные соревнования по футболу в Словении